Antwerpen steht für:
 Antwerpen, Stadt in Belgien
 Provinz Antwerpen in Belgien
 Bezirk Antwerpen in Belgien
 Bistum Antwerpen in Belgien
 Markgrafschaft Antwerpen, ehemalige Markgrafschaft

Antwerpen ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Antwerpen (* 1971), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Maria van Antwerpen (1719–1781), niederländische Transgender-Frau

Siehe auch:

 Antwerp